Jecha steht für:
 Jecha (Sondershausen), Ortsteil der Kreisstadt Sondershausen in Thüringen
 Jecha (Mythologie), eine germanische Göttin